O termo Cruz de Ferro pode referir-se a: 

 Cruz de Ferro, condecoração instituída pelo rei Frederico Guilherme III da Prússia em 1813
 Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, condecoração instituída por Adolf Hitler entre 1939 e 1945
 Cruz de Ferro (filme de 1967), produção portuguesa
 Cruz de Ferro (filme de 1977), produção teuto-britânica dirigida por Sam Peckinpah

Desambiguação